Lykisch bezieht sich auf:

das antike Volk der Lykier
die antike Landschaft Lykien
die lykische Sprache